
El Salvador, spagnolo per il Salvatore (relativo a Gesù) si può riferire a:

Geografia 
 El Salvador, Stato dell'America centrale
 El Salvador, città del Cile
 El Salvador, comune di Cuba
 El Salvador, municipalità delle Filippine
 El Salvador, municipalità del Messico

Musica 
 El Salvador, brano del 1985 dei White Lions dall'album Fight to Survive
 El Salvador, brano del 2000 degli Athlete dall'album Vehicles and Animals

Sport 
 Club de Rugby El Salvador, società di rugby a 15 spagnola di Valladolid